Pseudobasidiospora är ett släkte av svampar. Pseudobasidiospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudobasidiospora